San Eustaquio hace referencia a varios artículos:

Religión 
 Eustaquio de Roma (s. II), mártir y santo;
 Eustaquio de Nápoles (s. III), obispo y santo;
 Eustaquio de Antioquía (270-337), obispo y santo;
 Eustaquio de Luxeuil (629), abad y santo;
 Eustaquio de Fly (1178-1211), santo;

Toponimia 
 Isla de San Eustaquio (Sint Eustatius), municipio especial de los Países Bajos;

Además